Рогні́динська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Рогнідинська вулиця — вулиця в місті Київ.

Рогнідинська вулиця — вулиця в місті Брянськ.

Вулиці